Saxophone peut désigner :

Musique 
 saxophone, instrument de musique à vent appartenant à la famille des bois.
 saxophone, jeu d'orgue.